Le Grand Catéchisme (ou simplement Catéchisme) est un manuel complet d'instruction à la foi chrétienne. Si l'on parle de Grand Catéchisme c'est par opposition au  préparé en beaucoup de diocèses et nombreuses langues donnant un résumé élémentaire du contenu de la foi chrétienne aux enfants, à ceux qui demandent à recevoir le baptême et à qui souhaite mieux connaitre le contenu la foi chrétienne.

Quelques Grands Catéchismes 
 Le Grand Catéchisme est un ouvrage de Martin Luther, paru en 1529. Il est l'un des « livres symboliques » du luthéranisme.

Dans l'Église catholique, un Grand Catéchisme est un manuel de catéchèse approuvé par l'autorité ecclésiastique et diffusé dans l'ensemble de l'Église catholique, à la suite d'un concile ou d'un événement important. 
Le Catéchisme du concile de Trente résume l'œuvre doctrinale du concile de Trente.
Le Grand catéchisme de Bellarmin est le manuel de catéchèse mis à jour à la suite du concile de Trente.
Le Catéchisme de saint Pie X est le manuel de catéchèse mis à jour à la suite du concile Vatican I.
Le Catéchisme hollandais est une synthèse de la foi chrétienne, présentée à partir de l'expérience quotidienne du chrétien. Il n'a pas de caractère officiel. 
Le Catéchisme de l'Église catholique est la synthèse de l'œuvre doctrinale et réformes pastorales du concile Vatican II.

Article connexe 
 Histoire des catéchismes protestants en usage en Alsace et en Moselle

Lien externe 
 Texte du Grand Catéchisme de Luther

Ouvrage théologique chrétien
Catéchisme